Александр Дынкин:
 Дынкин, Александр Александрович (род. 1948) — российский экономист, академик РАН (2006), директор ИМЭМО РАН (2006—2016).
 Дынкин, Александр Леонидович (1915—1998) — российский конструктор.